Renault RE50 — автомобиль Формулы-1 французской команды Equipe Renault Elf, построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Renault Формулы-1